Бхива́нди (, ) — город на западе Индии, в штате Махараштра, расположенный на территории округа Тхане. Административный центр одноимённого талука. Город является частью агломерации Большого Мумбаи.

География и климат 
Город находится в западной части Махараштры, в долине реки Улхас. Абсолютная высота — 23 метра над уровнем моря.
Бхиванди расположен на расстоянии приблизительно 20 километров к северо-востоку от Мумбаи, административного центра штата и на расстоянии 1110 километров к юго-западу от Дели, столицы страны. Климат города, лежащего в субэкваториальном поясе, характеризуется сменой влажного и сухого сезонов. Среднегодовое количество осадков — 3224 мм.

Демография 
По данным последней официальной всеиндийской переписи 2001 года, население составляло 598 741 человека, из которых мужчины составляли 54,05 %, женщины — соответственно 45,95 % . Уровень грамотности населения составлял 66 % (при среднем по Индии показателе 59,5 %).
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Бхиванди является одним из наиболее крупных и значимых центров текстильной промышленности Индии; поэтому город известен также под неофициальным названием «Индийский Манчестер».
Кроме того, на территории города расположен ряд предприятий фармацевтической промышленности.

Транспорт 
Через Бхиванди проходит автомагистраль, соединяющая города Мумбаи и Агра. Ближайший аэропорт расположен в городе Мумбаи.

См. также 
 Города Индии
 Мумбаи

Примечания 

Города Махараштры
Мумбаи